El nombre de Iglesia de Santa Lucía y San Andrés o  Iglesia de San Andrés y Santa Lucía  es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a Lucía de Siracusa, mártir y santa, y a San Andrés Apóstol de la Iglesia Católica y Ortodoxa.

  en España:
 Iglesia de Santa Lucía y San Andrés, iglesia católica en la localidad de San Martín de Valdelomar, Cantabria;